Флаг муниципального образования Кике́ринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 февраля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5931.

Описание 
«Флаг муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в голубом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) мурованном поле узкий лазоревый столб, тонко окаймлённый золотом и обременённый вписанной серебряной волнистой ветвью в столб с золотыми листьями и цветками, сопровождаемый по сторонам двумя золотыми сообращёнными и обернувшимися стоящими золотыми птицами с воздетыми крыльями».

Обоснование символики 
История посёлка Кикерино связана с именем талантливого русского художника-керамиста Петра Кузьмича Ваулина. Усадьба П. К. Ваулина (усадебный дом, погреб) (XIX век), а также бывшее Административное здание майоликовой фабрики П. К. Ваулина (конец XIX — начало XX веков) — ныне являются достопримечательностями Кикерино.

В 1890 году П. К. Ваулин возглавил только что созданную (в июне 1890 года) керамическую мастерскую в Абрамцево, официально называвшуюся «Абрамцево», куда был приглашён в качестве технического руководителя известным промышленником и меценатом С. И. Мамонтовым. В мастерской производили керамику и майолику по эскизам известнейших художников того времени — М. А. Врубеля, Н. К. Рериха, В. Э. Борисова-Мусатова, К. А. Коровина, А. Я. Головина, В. А. Серова, И. Э. Грабаря, В. Д. Поленова, Ф. О. Шехтеля и других.

Под руководством Ваулина была выполнена майолика для облицовки гостиницы «Метрополь», Ярославского вокзала, майоликовый фриз на здании Третьяковской галереи, майоликовый декор для облицовки фасадов, интерьеров и каминов многочисленных богатых особняков Москвы. На Всероссийской выставке 1896 года в Нижнем Новгороде и Всемирной выставке 1990 года в Париже, изделия, выполненные в мастерской Абрамцево, получили золотую медаль, а сам Ваулин был награждён почётным дипломом.

В 1906 году в Кикерино создаётся керамическая мастерская О. О. Гельдвейна и П. К. Ваулина под названием «Кикеринский завод художественной керамики» в имении Лилинфельд-Толь, неподалёку от железнодорожной станции Кикерино. Осип Осипович Гельдвейн занимался финансовой стороной дела, а П. К. Ваулин художественно-керамической, творческой частью. Мастерская была основана на базе приобретённого компаньонами Балтийского гончарно-изразцового завода Лилинфельд-Толя, переоборудованного из небольшого кирпичного завода, созданного ещё в 1878 году. Позднее Ваулин становится совладельцем художественно-керамического производства Гельдвейн и Ваулин, контора которого находилась в Санкт-Петербурге.

Кикеринский период творческой работы Ваулина связан с именами А. И. фон Гогена, Е. Е. Лансере, Н. Е. Лансере, А. А. Оль, Н. К. Рериха, С. В. Чехонина.

Здесь были созданы многие известнейшие его работы — облицовка Соборной мечети на Петроградской стороне в Санкт-Петербурге, портал здания нынешней библиотеки Института экспериментальной медицины (ул. Академика Павлова, 19), облицовка королевского дворца в Сербии.

Символы флага — лазоревый узкий столб, тонко окаймлённый золотом и обременённый вписанной серебряной волнистой ветвью с золотыми листьями и цветками и две золотые сообращённые и обернувшиеся стоящими золотые птицы с воздетыми крыльями — напоминание о связи судьбы П. К. Ваулина с историей Кикеринского сельского поселения и о знаменитом производстве художественной майолики в Кикерино под его руководством.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира и возвышенных устремлений.

Жёлтый цвет (золото) — символ постоянства, прочности, великодушия, солнечного света, урожая.

Примечания 

Флаги с изображением птиц